Bosznia-Hercegovina
Gornja Močila falu Slavonski Brod községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

Horvátország
Gornja Močila, falu Rakovica községben, Károlyváros megyében